Акт о престолонаследии от 5 апреля 1797 года — акт о престолонаследии, обнародованный Павлом I в день его коронации а (император лично зачитал акт), устанавливавший новый порядок престолонаследия в Российской империи. Официально опубликован Сенатом . Павловский акт о престолонаследии отменял действие указа о престолонаследии, изданного Петром I а.

Характеристика 

Текст акта был разработан Павлом l ещё в бытность его цесаревичем в 1788 году перед отъездом на войну со Швецией и подписан им совместно с женой, великой княгиней Марией Фёдоровной. Этим актом Павел стремился исключить в будущем возможность отстранения от престола своих законных наследников.

Павловский акт включал в себя несколько принципиальных отличий от указа о престолонаследии Петра I:

 В отличие от петровского указа, который предусматривал для государя право назначить себе наследника самому (и тем открыл дорогу к эпохе дворцовых переворотов), акт вводил наследование по закону, «дабы государство не было без наследников, дабы наследник был назначен всегда законом самим, дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать, дабы сохранить право родов в наследствии, не нарушая права естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в род».
 В отличие от петровского указа, который не предусматривал различий в правах для наследников мужского и женского полов, акт вводил так называемую «австрийскую», «полусалическую» примогенитуру, при которой преимущество в наследовании имели потомки мужского пола; как следствие, после принятия акта на российском престоле не было больше ни одной женщины.
 Акт впервые в Российской империи вводил понятие регентства. Для монархов и их наследников сроком совершеннолетия определялись 16, а для прочих членов императорской фамилии — 20 лет от роду. Петровский указ не предусматривал возможности опекунства над государем.

Павловский акт запрещал занятие российского престола лицом, не принадлежащим к Православной Церкви:
…Когда наследство дойдет до такого поколения женскаго, которое царствует уже на другом каком престоле, тогда предоставлено наследующему лицу избрать веру и престол, и отрещись вместе с наследником от другой веры и престола, если таковой престол связан с законом, для того, что государи российские суть главою церкви; а если отрицания от веры не будет, то наследовать тому лицу, которое ближе по порядку.

Акт дополнялся и уточнялся положениями принятого в тот же день «Учреждения об Императорской фамилии». «Учреждение…» определяло состав императорской фамилии, иерархическое старшинство её членов, их права и обязанности, устанавливало гербы, титулы, источники и размеры содержания членов императорской фамилии. В тот же день было принято и «Установление для орденов кавалерских российских».

В 1820 году император Александр I дополнил правила престолонаследия требованием о равнородности брака как необходимом условии для наследования престола. Дети, родившиеся в неравнородном браке, теряли право на престол.

Акт о престолонаследии вместе с позднейшими изменениями и дополнениями был включён в Свод законов Российской империи и действовал вплоть до падения династии Романовых в 1917 году.

Ларец 

Серебряный ларец для хранения акта был сделан датским мастером Иваром Венфельдом Бухом (1749—1811) специально по заказу Павла I. В ходе церемонии коронации, отклонившись  от её заранее установленной процедуры, император собственноручно поместил акт в ларец, а ларец — на престол Успенского собора в Московском Кремле.

Верхнюю крышку украшает накладной герб Российской империи с монограммой Павла I на щитке. Ларец закрывается на ключ и хранится в обитом голубым бархатом деревянном футляре на атласной подкладке. На протяжении XIX века ларец пополнили другие важные документы государственного значения: 
 Манифест императора Александра I от 20 марта 1820 года о запрете неравнородных браков;
 Письмо великого князя Константина Павловича императору Александру I об отказе от прав на престол;
 Манифест Александра I о передаче прав на наследование престола великому князю Николаю Павловичу;
 Форма присяги для наследника престола от 22 апреля 1834 года;
 Форма присяги для членов императорской фамилии от 1 декабря 1851 года;
 Манифест императора Александра II о регентстве и опеке от 21 мая 1855 года.

Всего к концу XIX века в ларце хранилось 7 документов, которые в 1880 году по распоряжению Александра II были переданы вместе с ларцом в Государственный архив Министерства иностранных дел и Санкт-Петербургский главный архив.

Автограф 
Текст акта был отпечатан в типографиях и распространён по империи. Также он был известен по единичным рукописным копиям, однако местонахождение подлинника (1788) долгое время было неизвестно. На выставке 2013 года был представлен обнаруженный автограф, хранящийся в Государственном архиве Российской Федерации (Ф. 1463. Оп. 2., Д. 50. Л. 1-4).

См. также 
 Указ о престолонаследии (1722)
 Удельное имение
 Российский Императорский Дом
 Акт об отказе Михаила Александровича от восприятия верховной власти

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Павел I
Престолонаследие
Законодательство XVIII века
Романовы
Гольштейн-Готторп-Романовы
Источники права в Российской империи
Высочайшие акты
Русская монархия
1797 год в России
1797 год в праве
События 5 апреля